Plocepasser és un gènere d'ocells de la família dels ploceids (Ploceidae).

Llista d'espècies 
Segons la Classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.7, 2011) aquest gènere està format per 4 espècies:
 Plocepasser mahali - teixidor pardalenc cellablanc.
 Plocepasser superciliosus - teixidor pardalenc de coroneta castanya.
 Plocepasser donaldsoni - teixidor pardalenc de Donaldson.
 Plocepasser rufoscapulatus - teixidor pardalenc dorsicastany.